Gustavo Sánchez se puede referir a las siguientes personasː

Gustavo Sánchez García, diputado dominicano.
Gustavo Sánchez García, productor de cine peruano.
Gustavo Sánchez Salazar, político boliviano.
Gustavo Sánchez Martínez, nadador paralímpico mexicano.
Gustavo Sánchez Mas, mánager puertorriqueño.
Gustavo Sánchez Parra, actor mexicano.
Gustavo Sánchez (taekwondo), practicante de taekwondo mexicano.